Чемпионат Европы по мини-футболу среди юношеских команд () — главное соревнование национальных сборных по мини-футболу среди игроков не старше 19 лет, проводимое под эгидой УЕФА. Впервые турнир будет проведён в 2019 году. Турнир будет проводиться раз в два года.

Результаты

Результаты по странам

Все участники чемпионатов Европы по мини-футболу среди юношей до 19 лет

Примечания

Ссылки